Határszög (optika)
 Határszög (település) Ukrajnában